Szövetségi kancellár (Ausztria)
 Szövetségi kancellár (Németország)